

Ornithologie 
Le nom de siffleur se retrouve dans plusieurs noms d'oiseaux appartenant à la famille des Pachycephalidae et au genre Pachycephala.

 Siffleur à bavette blanche – Pachycephala lanioides.
 Siffleur à ventre blanc – Pachycephala leucogastra.
 Siffleur de Lorentz – Pachycephala lorentzi.
 Siffleur à queue noire – Pachycephala melanura.
 Siffleur du Vogelkop – Pachycephala meyeri.
 Siffleur modeste – Pachycephala modesta.
 Siffleur moine – Pachycephala monacha.
 Siffleur à gorge nue – Pachycephala nudigula.
 Siffleur olivâtre – Pachycephala olivacea.
 Siffleur orphée – Pachycephala orpheus.
 Siffleur doré – Pachycephala pectoralis.
 Siffleur des Moluques – Pachycephala phaionotus.
 Siffleur des Philippines – Pachycephala philippinensis.
 Siffleur itchong – Pachycephala rufiventris.
 Siffleur à face rousse – Pachycephala rufogularis.
 Siffleur de Schlegel – Pachycephala schlegelii.
 Siffleur sobre – Pachycephala simplex.
 Siffleur de Sclater – Pachycephala soror.
 Siffleur à ventre jaune – Pachycephala sulfuriventer.

Il se retrouve aussi comme adjectif :
 Milan siffleur – Haliastur sphenurus.
 Dendrocygne siffleur – Dendrocygna javanica.
 Cygne siffleur – Cygnus columbianus.
 Canard siffleur – Anas penelope.
 Pouillot siffleur – Phylloscopus sibilatrix.
 Troglodyte siffleur – Microcerculus marginatus.
 Tyran siffleur – Sirystes sibilator.

Voir aussi 
 Sifflement

Nom d'oiseau ambigu